LFF I lyga - liga będąca drugim poziomem rozgrywek piłkarskich na Litwie. Organizowana jest od 1991 roku przez Litewski Związek Piłki Nożnej. Rozgrywana jest systemem wiosna - jesień. Najlepsze drużyny awansują do A lyga.

Skład ligi w sezonie 2022 
 Wystartuje 16 drużyn.
 Ekranas będzie podlegał karze 3 punktów i innym obowiązkom.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia na RSSSF 
 
 Statystyki na Lithuanian Soccer: History & Statistics 

Litwa
2